Baracca ima više značenja:
 Baracca, Alessandria
 Baracca, Vicenza